«Living for the City» — песня американского певца и музыканта Стиви Уандера с его альбома 1973 года Innervisions. Альбом вышел в августе, а в ноябре эта песня была издана как сингл с него.

Стиви Уандер сам играл на этом треке на всех инструментах.

В США песня достигла 8 места в чарте Billboard Hot 100. В ритм-н-блюзовом чарте того же журнала «Билборд» она поднялась на 1 место.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Living for the City» в исполнении Стиви Уандера на 104 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 105 месте.

Кроме того, «Living for the City» вместе с ещё тремя песнями в исполнении Стиви Уандера, — «Master Blaster (Jammin’)», «Superstition» и «Uptight (Everything’s Alright)», — входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Примечания

Ссылки 
 

Песни Стиви Уандера
Песни о Нью-Йорке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы Motown
Песни 1973 года
Соул-песни